Parkschouwburg (Amsterdam), voormalige schouwburg in Amsterdam
 Schouwburg Het Park (Hoorn)